Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Belgische club SV Zulte Waregem hebben getraind vanaf 1991 tot op heden.

Zie ook
 Lijst van trainers van KSV Waregem

Zulte Waregem, Lijst van trainers van
SV Zulte Waregem
Trainers
Trainers